George Martin puede referirse a:

 George Martin, productor musical, arreglista y compositor británico.
 George Martin, actor español.
 George Martin, escritor y guionista estadounidense.